Тонгерен — місто у бельгійській провінції Лімбург.
 Лісбет ван Тонгерен — нідерландська політична діячка.
 Тонгерен (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб з однойменного міста.